Серебротримагний — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
серебра и магния
с формулой AgMg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Серебротримагний образует кристаллы
,
структура типа арсенида тринатрия NaAs
.

Соединение образуется при температуре 492 °C
и имеет область гомогенности 75,5÷78 ат.% магния.

Примечания